Цитрус Парк има више значења:
 Цитрус Парк (Флорида)
 Цитрус Парк (Аризона)